Окраина:
 Окраина — периферия чего-либо, находящаяся у края (стороны) чего-либо, крайняя часть какого-либо места, местности.
 «Окраина» — повесть.
 «Окраина» — фильм 1933 года.
 «Окраина» — фильм 1957 года.
 «Окраина» — фильм 1998 года.
 «Окраина» — американский фильм 2017 года.

См. также 
 Украина
 Окраюшкин